Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du 17 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Dubai
2003 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2003